Escuela de Guardiamarinas es el nombre de dos instituciones que estuvieron en funcionamiento al servicio de la Armada Española:

 Escuela de Guardiamarinas de Cartagena.
 Escuela de Guardiamarinas de Marín, hoy llamada Escuela Naval Militar y que estuvo también en Cádiz.